Адальберт Лончар (1885—1947) — австро-угорський, австрійський і німецький офіцер, генерал-майор вермахту.
 Беба Лончар (* 1943) — югославська та італійська акторка.
 Будимир Лончар (* 1924) — югославський політик, міністр закордонних справ Югославії (1987—1991).
 Крешимир Лончар (* 1983) — хорватський професійний баскетболіст.
 Лука Лончар (* 1987) — хорватський ватерполіст, срібний призер Олімпійських ігор 2016 року, чемпіон світу.
 Нікола Лончар (* 1972) — сербський баскетбольний гравець.
 Стєпан Лончар (* 1996) — боснійський футболіст, півзахисник клубу «Рієка» та національної збірної Боснії і Герцеговини.

 Лончар-Брдо — населений пункт у Хорватії, у Карловацькій жупанії у складі громади Нетретич.